Unter Beweisverfahren versteht man:

 Beweis (Mathematik)#Beweismethoden in der Mathematik
 Beweis (Recht)#Beweisverfahren in der Rechtswissenschaft
 Selbständiges Beweisverfahren im Zivilprozess